Энгельбрехт (Engelbrecht) — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Хирн, Карл Энгельбрехт (Karl Engelbrecht Hirn) (1872—1907) — финский ботаник.
 Энгельбрехт, Ким (Kim Engelbrecht) (род. 1980) — южноафриканская актриса.
 Энгельбрехт, Констанце (Constanze Engelbrecht) (1955—2000) — немецкая актриса.
 Энгельбрехт, Людвиг Филипп фон (Ludwig Philipp von Engelbrecht) (1758—1818) — прусский военный инженер.
 Энгельбрехт, Юли (Julie Engelbrecht) (род. 1984) — немецкая актриса.